Miejscowości w Nepalu:
 Sankarpur (Darchula)
 Sankarpur (Kanchanpur)
 Sankarpur (Sarlahi)